Tour of the Alps 2022 var den 45. udgave af det italienske/østrigske etapeløb Tour of the Alps. Cykelløbets fem etaper blev kørt over 727,9 km fra 18. april med start i Cles i Italien, til 22. april 2022 hvor det sluttede i Lienz i Østrig. Løbet var en del af UCI ProSeries 2022. Den samlede vinder af løbet blev franske Romain Bardet fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI ProSeries 2022